Pathé steht für:

 Pathé, mehrere französische Filmunternehmen
 Pathé Records, eine Plattenfirma

Pathé ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Pathé (1863–1957), französischer Unternehmer und Filmpionier 
 Moritz Pathé (1893–1956), deutscher Maler und Buchillustrator

Siehe auch:
 PATHE